

Географические названия 
Лейкенхит () — название нескольких населённых пунктов, авиационной базы Королевских ВВС Великобритании и железнодорожной станции

Географмческме названия 
 Лейкенхит — город в графстве Суффолк в Англии;
 Лейкенхит (станция) — железнодорожная станция

Авиация 
 Лейкенхит (авиабаза) (RAF Lakenheath) — авиационная база Королевских ВВС Великобритании